Награды Футбольной ассоциации () — церемония награждения лучших игроков, представляющих Англию на международных соревнованиях в номинациях: Игрок года, Игрок года до 21 года, Молодой игрок года, Команда года, и др. Первая церемония награждения прошла 3 февраля 2013 года в национальном футбольном центре «Сент-Джордж Парк».

Награды

Игрок года 
Игрок года по версии Футбольной ассоциации — награда, которую получает лучший игрок сборной Англии с 2003 года. Премия вручается в конце календарного года по результатам онлайн-опроса фанатов на сайте Футбольной ассоциации.

Ниже находится список всех обладателей этой премии:

Игрок года до 21 года

Молодой игрок года

Команда года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные награды в Англии
Сборная Англии по футболу
Футбольная ассоциация Англии